Doylestown steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Doylestown (Arkansas)
 Doylestown (Ohio)
 Doylestown (Township) in Pennsylvania, Bucks County
 Doylestown (Pennsylvania, Franklin County)
 Doylestown (Pennsylvania, Bucks County)
 Doylestown (Wisconsin)

Weiteres:
 den Doylestown Airport, ein Flughafen im Bucks County, im US-Bundesstaat Pennsylvania